Geschäftsbetrieb steht für:

 Kaufmännischer Geschäftsbetrieb bzw. in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb, Begriff aus dem deutschen und österreichischen Handelsrecht, siehe Handelsgewerbe#Kaufmännischer Geschäftsbetrieb
 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, ein Begriff aus dem deutschen und österreichischen Steuerrecht